Somhegyi György (1939–2021) színész
  Somhegyi György (1990) színész